Діна́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на захід від Парижа, 65 км на північний захід від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 5434 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 10368,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень 

Міністри закордонних справ "Великої сімки" на саміті, що розпочався вчора у французькому місті, розглядають способи посилення реагування на втручання у демократичні процеси .

Посилання 

 Сайт міста Дінар 
 Дінар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Дінар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен